Lawrenceburg kan syfta på:

Lawrenceburg, Indiana
Lawrenceburg, Kentucky
Lawrenceburg, Tennessee
Lawrenceburg, Pennsylvania – en by utanför Parker, Pennsylvania

Se även
Lawrenceville